

Brasil
Porto Velho — capital da Rondônia
Porto Velho Shopping — centro comercial da Rondônia
Porto Velho do Cunha — distrito de Carmo, Rio de Janeiro
Porto Velho (São Gonçalo) — bairro de São Gonçalo, Rio de Janeiro

Clubes de futebol de Porto Velho da Rondônia 
Porto Velho Futebol Clube
Porto Velho Esporte Clube

Portugal
Porto Velho (São Roque do Pico) — instalação portuária na freguesia de Cais do Pico, Açores
Porto Velho (Madalena) — instalação portuária em Madalena do Pico, Açores

Desambiguações de topônimos